Seidlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Julius von Seidlitz auf Ober-Peilau (1685–1766), Gründer der pietistischen Siedlung Gnadenfrei
 Adolf von Seidlitz (1865–1943), Landrat, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
 Ernst Julius von Seidlitz-Sandreczki (1863–1930), Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Frieda Seidlitz (1907–1936), deutsche Widerstandskämpferin
 Georg Carl Maria von Seidlitz (1840–1917), deutsch-baltischer Entomologe und Arzt
 Holger Seidlitz (* 1981), deutscher Maschinenbauer und Leichtbauexperte
 Johannes Seidlitz (* 1990), deutscher Autorennfahrer
 Karl Johann von Seidlitz (1798–1885), russisch-estnischer deutsch-baltischer medizinischer und naturwissenschaftlicher Gelehrter
 Katharina Seidlitz (* 1975), deutsche Malerin und Grafikerin
 Kurt Seidlitz (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Nelly von Seidlitz (1870–1947), deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin
 Susan Sziborra-Seidlitz (* 1977), deutsche Politikerin, Mitglied der Grünen
 Wilfried von Seidlitz (1880–1945), deutscher Geologe und Paläontologe; Professor für Geologie an der Universität Jena
 Woldemar von Seidlitz (1850–1922), deutscher Kunsthistoriker

Seidlitz ist der ehemalige deutsche Name des polnischen Dorfes Siedlice in der Woiwodschaft Opole.

 
Siehe auch:
 Seydlitz